Tatjana Bösl (* 22. Juni 1971 in Feodossija, Krim, Ukrainische SSR) ist eine deutsche Künstlerin.

Leben 

Tatjana Bösl absolvierte die Ajwazowski-Kunstschule in Feodossija. Seit 1994 lebt und arbeitet sie wechselnd in Deutschland und Spanien. Auf Mallorca entstanden ihre ersten Wandmalereien.

2002 begann sie in ihrer Malerei Airbrushtechnik anzuwenden. Es folgte ein Studium im Fachbereich Airbrush-Design am Institut für Ausbildung in bildender Kunst und Kunsttherapie (IBKK) in Bochum unter anderem bei dem Dozenten Roland Kuck. Nach dem Abschluss arbeitete sie fast ausschließlich mit Airbrush-Techniken.

2006 eröffnete Tatjana Bösl ihr eigenes Atelier in Nürnberg. Zu ihren Kunden zählen sowohl Privatpersonen als auch Großunternehmen (zum Beispiel Siemens, Puma, Nürnberger Versicherung). 2011 nahm sie an Dreharbeiten der Sendung Der Checker teil, die DMAX ausstrahlt.

Inzwischen gibt Bösl regelmäßig Meisterkurse in ihrem Atelier.

Ausstellungen 
 2001: Tatjana Bösl, die erste Ausstellung, Costa de los Pinos, Mallorca
 2003: Tatjana Bösl, Galerie IBKK, Bochum-Wattenscheid
 2008: Tatjana Bösl und Georg Huber, Airbrush-Messe, Schweinfurt
 2009: Tatjana Bösl, Bikertreff, Nürnberg
 2009: Tatjana Bösl und Georg Huber, Country- und Trucker Festival, Interlaken, Schweiz

Literatur 
 2010: Der geheimnisvolle Katzenblick, Airbrush-Magazin
 2013: Flammendes Inferno, Airbrush-Magazin "Step by Step"

Weblinks 
 Offizielle Homepage von Tatjana Bösl

Einzelnachweise 

Maler (Nürnberg)
Person (Mallorca)
Deutscher
Geboren 1971
Frau